Rouge et Or est le nom porté par les équipes sportives de l'Université Laval, dans la ville de Québec, dans la province du même nom.
Rouge et Or, l'équipe de football canadien.
  Rouge et Or, collection de livres pour la jeunesse de la maison d'édition Rouge et Or fondée par Claude Nielsen et rachetée par Nathan en 1990.